Никола́й Алекса́ндрович Петро́в:
 Петров, Николай Александрович (1875—1940) — фотограф-пикториалист.
 Петров, Николай Александрович (1889—1961) — советский военно-морской деятель, инженер-капитан 1-го ранга.
 Петров, Николай Александрович (1911—1989) — советский физик-атомщик, Герой Социалистического Труда (1962).
 Петров, Николай Александрович (род. 1926) — советский и российский учёный.
 Петров, Николай Александрович — экономист, начальник отдела Госплана СССР, лауреат Государственной премии СССР (1968).
 Петров, Николай Александрович — хоровой дирижёр, заслуженный артист Азербайджанской ССР, доцент, главный хормейстер Ансамбля Александрова